ARJ peut faire référence à :
 Association des radios juives (France) ;
 ARJ, un programme de compression originellement sous DOS ;
 .

Voir aussi 
 ARJ21, un avion régional chinois